

Geografia

Francia

Comuni 
 Granges – comune nel dipartimento della Saona e Loira (Borgogna-Franca Contea)
 Granges-Aumontzey – comune nel dipartimento dei Vosgi (Grand Est)
 Granges-d'Ans – comune nel dipartimento della Dordogna (Nuova Aquitania)
 Granges-la-Ville – comune nel dipartimento dell'Alta Saona (Borgogna-Franca Contea)
 Granges-le-Bourg – comune nel dipartimento dell'Alta Saona (Borgogna-Franca Contea)
 Granges-les-Beaumont – comune nel dipartimento della Drôme (Alvernia-Rodano-Alpi)
 Granges-Narboz – comune nel dipartimento del Doubs (Borgogna-Franca Contea)
 Granges-sur-Aube – comune nel dipartimento della Marna (Grand Est)
 Granges-sur-Lot – comune nel dipartimento del Lot e Garonna (Nuova Aquitania)

Ex comuni e frazioni 
 Granges – ex comune ora frazione di Matafelon-Granges, comune nel dipartimento dell'Ain (Alvernia-Rodano-Alpi)
 Granges-sur-Baume – ex comune ora frazione di Hauteroche, comune nel dipartimento del Giura (Borgogna-Franca Contea)
 Granges-sur-Vologne – ex comune ora frazione di Granges-Aumontzey, comune nel dipartimento dei Vosgi (Grand Est)

Svizzera

Comuni 
 Granges – comune nel distretto della Veveyse (Canton Friburgo)
 Granges – nome francese di Grenchen, città nel distretto di Lebern (Canton Soletta)
 Granges-Paccot – comune nel distretto della Sarine (Canton Friburgo)

Ex comuni e frazioni 
 Granges – ex comune ora frazione di Sierre, comune nel distretto di Sierre (Canton Vallese)
 Granges-de-Vesin – ex comune ora frazione di Les Montets, comune nel distretto della Broye (Canton Friburgo)
 Granges-la-Battiaz – ex comune ora frazione di Villorsonnens, comune nel distretto della Glâne (Canton Friburgo)
 Granges-près-Marnand – ex comune ora frazione di Valbroye, comune nel distretto della Broye-Vully (Canton Vaud)

Pagine correlate 
Grange – pagina di disambiguazione
Les Granges (disambigua) – pagina di disambiguazione